Adem Güven – calciatore norvegese
 Egemen Güven – cestista turco
 Mehmet Güven – calciatore turco